Tillinger är ett efternamn som burits av bland andra:

 Hildor Tillinger (1888–1984), svensk järnvägsman 
 Karl-Gunnar Tillinger (1917–2004), svensk läkare
 Lars-Erik Tillinger (1919–2017), svensk jurist